Фалун:
  — обломочная осадочная порода, сформированная на мелководье и состоящая преимущественно из раковин морских животных и их обломков, соединённых песчаным или глинисто-песчаным матриксом. 
 Фалун — город в центральной Швеции, административный центр лена Даларна.
 Фалун — тауншип в округе Розо, Миннесота, США.